Luz
 Lustre (mineralogia)
 Brilho aparente
 Brilho absoluto ou Magnitude absoluta
Ou ainda:
 Brylho

Desambiguação